Андрей Веденин:
 Веденин, Андрей Вячеславович (род. 1984) — российский биатлонист.
 Веденин, Андрей Яковлевич (1900—1984) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (1953).